2 miejscowości w Estonii:
 Papiaru – wieś w prowincji Virumaa Zachodnia, w gminie Sõmeru.
 Papiaru – wieś w prowincji Tartu, w gminie Vara.